Erdélyi Béla (1891–1955) festőművész
 Erdélyi Béla (1919) állami díjas optikaiüveg-csiszoló
 Erdélyi Béla (1948) vitorlásedző